Nowa Kultura steht für:

 Nowa Kultura (1923–1924), polnische Literaturzeitschrift
 Nowa Kultura (1950–1963), polnische Literaturzeitschrift